Center har flere betydninger:

 Center (amerikansk fodbold) – spillerposition på banen.
 Center (basketball) – spillerposition på banen.
 Center (ishockey) – spillerposition på banen.
 Playmaker (håndbold) – spillerposition på banen.
 Center, North Dakota – en amerikansk by og admistrativt centrum i det amerikanske county Oliver County i staten North Dakota
 The Center - en skyskraber i Hongkong